Três Riachos é uma comarca com aproximadamente 4.000 habitantes, caracterizadamente campestre, com grandes concentrações de sítios e pastos em uma extensa área verde formada por flora e fauna típicas da mata atlântica. A comarca está sob jurisdição do município de Biguaçu, na região da grande Florianópolis, em Santa Catarina.

História 
Em meados do século XIX, colonos se instalaram às margens do Rio Biguaçu devido às terras férteis que ali existiam. Em 1894 o que antes era conhecido como Vila de Biguaçu acabou por ser tornar a sede da prefeitura de São Miguel (antigo nome do município.

A maior parte da população que surgia na região se estabelecia o mais próximo possível do rio e da estrada que levava ao comércio de Florianópolis.

Aos poucos, algumas famílias acabaram optando por uma região mais afastada, levando-os a desbravar a região.

No final do século XIX foi iniciada a abertura da estrada geral da região, o que tornou o local mais acessível.

Foi na primeira metade do século XX que se começou a perceber pequenas aglomerações em separado. Lugares que surgiam baseadas em uma característica singular de cada ponto, Guiomar, Limeira, Canudos, São Marcos, Encruzilhada, Espanha e outros. Nesta época também foi iniciada a construção de uma das mais belas igrejas de Santa Catarina, a igreja da Limeira, que recentemente sofreu um terrível incêndio e aguarda reformas.

Devido à distância dos centros, Três Riachos nunca excedeu sua população, tendo um agravamento desse quadro no início dos anos 70, quando a luz elétrica e o transporte público passaram a existir no local, dando mais contato aos habitantes com oportunidades externas, ocasionando a retirada de algumas pessoas para centros maiores.

A estrada geral de Três Riachos recentemente passou por um processo de terraplanagem e recapeamento asfáltico, fazendo com que ex-moradores e moradores possam ir e vir com mais facilidade e também tornando o local mais acessível para turistas e investidores.

Atividades econômicas 
Apesar de parte da população servir de mão-de-obra para empresas de Biguaçu e Florianópolis, principalmente, a comarca possui importante atividade agrícola para o município de Biguaçu, principalmente na criação de gado, plantação de mandioca, arroz e hortifruti.

Foi em Três Riachos que nasceu o famoso compositor e poeta Zininho, autor do Rancho de Amor à Ilha, hino oficial da Cidade de Florianópolis.

Educação 
Três Riachos possui atualmente apenas uma escola de ensino básico, a Escola Professora Celina Dias da Cunha.

Geografia de Biguaçu